Il singolare  dello  SA Tennis Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.
Jo-Wilfried Tsonga ha vinto il torneo battendo in finale Jérémy Chardy 6-4,7-6(5).

Teste di serie 

  Jo-Wilfried Tsonga (campione)
  David Ferrer (semifinali)
  Marcel Granollers (primo turno)
  Guillermo García López (quarti)

 Jérémy Chardy  (finale)
 Iván Navarro (primo turno)
 Kristof Vliegen (quarti)
 Marcos Baghdatis (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

SA Tennis Open 2009
ATP World Tour 2009